Drie broers en de dochter van een van hen. De achternaam wordt ook wel gespeld als Asperslag

 Alex Asperslagh (1901-1984) – een Nederlands schilder, glazenier en keramist, ook wonend in Brazilië
 Lou Asperslagh (1893-1949) – een Nederlands schilder, glazenier, keramist, tekenaar en etser
 Henk Asperslagh (1906-1964) – een Nederlands schilder, glazenier en keramist, ook wonend in België
Marijke Asperslagh (1935) – een Nederlands schilderes en monumentaal kunstenares, dochter van Henk Asperslagh, getrouwd met Pim van Moorsel